Football Club MIKA Jerevan (arménsky: Ֆուտբոլային Ակումբ Միկա) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Jerevan. FC MIKA patřil k předním klubům Arménie. Klub byl založen roku 1985 jako Olimpija Aštarak. V roce 2007 byl klub přestěhován z města Aštarak do Jerevanu. Zanikl v roce 2016 kvůli finančním problémům.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Mika s kapacitou 7 250 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1985 – FC Olimpija Aštarak (Football Club Olimpija Aštarak)
 1990 – FC Kasach Aštarak (Football Club Kasach Aštarak)
 1996 – FC Aragac Aštarak (Football Club Aragac Aštarak)
 1998 – FC Kasach Aštarak (Football Club Kasach Aštarak)
 1999 – FC MIKA-Kasach Aštarak (Football Club MIKA-Kasach Aštarak)
 2000 – FC MIKA Aštarak (Football Club MIKA Aštarak)
 2007 – FC MIKA Jerevan (Football Club MIKA Jerevan)

Získané trofeje 

 Arménský pohár ( 6x )
 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2011
 Arménský Superpohár ( 2x )
 2005, 2012

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Účast v evropských pohárech

MIKA-2 

MIKA-2 byl rezervní tým jerevanského MIKA. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezónách 2007 a 2011, kdy se v Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž) umístil na 2. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky    

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1985
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016
MIKA